Mörkatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mörkatjärnet (Lerums socken, Västergötland), sjö i Lerums kommun, 
Mörkatjärnen (Sätila socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Mörkatjärnen (Töllsjö socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun, 
Mörkatjärnen (Sätila socken, Västergötland, vid Änkatjärnen), sjö i Marks kommun,

Se även
Mörktjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn